Cyanide – singiel zespołu Deathstars
 Cyanide – singiel amerykańskiego zespołu heavymetalowego Metallica